Атенс има више значења:
 Округ Атенс (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Атенс (Џорџија), консолидовани је град у америчкој савезној држави Џорџија
 Атенс (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Атенс (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Атенс (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Атенс (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Атенс (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Атенс (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Атенс (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Атенс (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Атенс (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Атенс (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси